Kristdemokratiska unionen kan syfta på:

 Kristdemokratiska unionen (Nederländerna) – ett tidigare kristet vänsterparti i Nederländerna 1926–1946
 Kristdemokratiska unionen (Ukraina) – ett politiskt parti i Ukraina, bildat 2003
 Tysklands kristdemokratiska union – ett kristdemokratiskt parti i Tyskland
 Kristdemokratiska unionen – ett tidigare politiskt parti i Östtyskland 1945-1990, se Christlich-Demokratische Union Deutschlands (DDR)